Por Beauvilliers pode estar à procura de:
Beauvilliers (Borgonha) - uma comuna na região da Borgonha, departamento de Yonne, na França;
Beauvilliers (Centro) - uma comuna na região de Centro, departamento de Loir-et-Cher, na França.

Desambiguação